Меле́-ле-Грене́, Меле-ле-Ґрене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Орлеана, 13 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Меле-ле-Грене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меле-ле-Грене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар